Dissimulodorylus perseus — ископаемый вид муравьёв из подсемейства Dorylinae, единственный в составе рода Dissimulodorylus. Европа, эоценовый балтийский янтарь (возраст около 35 млн лет). Древнейший представитель кочевых муравьёв и первый из Европы.

Описание 
Длина тела около 4 мм. Усики 11-члениковые. Dissimulodorylus можно отличить от большинства родов дорилин по сочетанию отсутствия глаз, полного пронотомезоплеврального шва, проподеального дыхальца, расположенной высоко на проподеуме, и одного сегмента петиоля. Мандибулы согнутые: удлинённые и узкие, лишены зубцов и сужаются посередине внезапно к острой вершине. Кутикула блестящая с редкой точечной скульптурой; рассеянные короткие и широкие волоски есть на дорсальной поверхности; некоторые волоски выглядят апикально лопатообразными. Цвет кутикулы коричневый, хотя может быть изменён сохранностью. Эти характеристики делают его наиболее похожим на Dorylus, который можно отличить по наличию вдавленного пигидиального поля и отсутствию сросшихся, дорсовентрально плоских, нависающих и треугольной формы лобных долей, характерных для этого ископаемого.

Систематика и этимология 
Род и вид были впервые описаны в 2022 году американскими мирмекологами по материалам из балтийского янтаря, который около 100 лет хранился в Гарвардском университете (в Музее сравнительной зоологии) и всё это время примерно с 1930-х годов ускользал от описания специалистами.  Исследование с помощью рентгеновской и компьютерной томографии позволило выявить новый таксон. Это древнейший представитель кочевых муравьёв и первый из Европы. Ранее единственным ископаемым муравьём был Neivamyrmex ectopus из миоценового доминиканского янтаря. По своим признакам Dissimulodorylus образует общую кладу с родам Aenictogiton и Dorylus, представляя собой самого последнего общего предка всех муравьиных таксонов настоящих кочевых муравьёв Восточного полушария.

Родовое название Dissimulodorylus происходит от латинского «dissimulo», означающего скрывать, прятать или игнорировать, в связи с тем, что типовой экземпляр лежал в музейных запасниках и ускользал от описания около 100 лет. Видовое имя D. perseus дано в связи с мифологическим греческим героем Персеем, воином, который победил Медузу без использования прямого зрения.

Примечания

Литература 
 
 Длусский Г. М., Расницын А. П. 2007. Палеонтологическая летопись и этапы эволюции муравьёв. Успехи современной биологии 2: 118—134.

Ссылки 
 paleobiodb.org: Dorylinae

†
†
Вымершие муравьи
Насекомые эоцена
Инклюзы балтийского янтаря
Фоссилии, описанные в 2022 году